Saint-Germain-Laval (Loire), een gemeente in het departement Loire.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), een gemeente in het departement Seine-et-Marne.